Апертура 2015 () — первая половина 73-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2015/16) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 25—26 ноября, а ответные состоялись 28—29 ноября.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи будут проведены 3 декабря, а ответные состоятся 6 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 10 декабря, а ответный состоялся 13 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2015/2016 на rsssf.com

2015
Мексика
Спорт в Мексике в 2015 году